Phillips Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Phillips Township (Illinois)
 Phillips Township (Oklahoma)